Slivno může být:

 Slivno (Chorvatsko) — chorvatská opčina v deltě řeky Neretvy
 Slivno (Runovići) — osada v opčině Runovići
 Slivno (Šibenik) — osada vesnice Perković, u Zagori, součást města Šibenik

 Slivno (Bosna a Hercegovina) — osada v opčině Breza v Bosně a Hercegovině

 Slivno (Slovinsko) — osada v opčině Laško

 Dolní Slivno – česká obec v okrese Mladá Boleslav
 Horní Slivno – česká obec v okrese Mladá Boleslav